Partit Comunista d'Albània (del seu nom en albanès Partia Komuniste e Shqipërisë), partit polític històric d'Albània
 PKS (cadena de televisió) (de l'acrònim en alemany Programmgesellschaft für Kabel-und Satellitenrundfunk), cadena de televisió d'Alemanya operadora del canal Sat.1
 Model de Piepho-Krausz-Schatz, model de descripció quàntica de l'acoblament vibrònic
 Policètido-sintasa (del seu nom en anglès Polyketide Synthase), enzim responsable de la biosíntesi dels policètids